Verwirkung bezeichnet:
 Verwirkung (Deutschland)
 Verwirkung (Schweiz)

Siehe auch:
 Verwirkungsklausel im Erbrecht